Karl av Södermanland kan syfta på två svenska hertigar, senare kungar:

 Karl IX
 Karl XIII

Se även 
 Prins Carl Oscar, hertig av Södermanland